Данный список содержит перечень и описание серий сериала «Вверх и вниз по лестнице», снятого британским телеканалом BBC One, первый показ которого состоялся в 2010 году.

Обзор выпусков

Выпуск 1 (2010)

Выпуск 2 (2012)

Примечания

Ссылки 
 Список эпизодов на официальном сайте
 Список эпизодов «Вверх и вниз по лестнице» на сайте Internet Movie Database

Вверх и вниз по лестнице